Kumlin är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 August Kumlin (1833–1895), lantbrukare och politiker
 Henrik Kumlin (född 1970), mediakonsult, producent, programledare
 Kid Kumlin (1934–2020), målare
 Krister Kumlin (född 1938), diplomat
 Ragnar Kumlin (1897–1979), diplomat

Se även 

 Kumlien

Svenska efternamn